Jméno a příjmení John Madden nosí více různých osob:

 John William Madden v Čechách přezdívaný „Dědek“ Madden (1865–1948) – skotský fotbalista a fotbalový trenér
 John Madden (hráč amerického fotbalu) (1936–2021) – americký hráč amerického fotbalu, trenér a komentátor
 John Madden (režisér) (* 1949) – britský filmový režisér
 John Madden (lední hokejista) (* 1973) – kanadský profesionální hokejista v NHL